Dorf steht für:
 Dorf, eine überschaubare ländliche Siedlung
 dorf (Fernsehsender), in Linz, Österreich
 Dorf (China), die niedrigste administrative Einheit in der Volksrepublik China

Dorf ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Dorf an der Pram, Gemeinde im Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Dorf ZH, Gemeinde im Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich
 Dorf (Brønderslev), ein Ort auf der dänischen Insel Vendsyssel-Thy

Ortsteile in Deutschland:
 Dorf (Amstetten), Ortsteil der Gemeinde Amstetten (Württemberg), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Dorf (Bayrischzell), Ortsteil der Gemeinde Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Bayern
 Dorf (Bernau im Schwarzwald), Ortsteil der Gemeinde Bernau im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Dorf (Biederbach), Ortsteil der Gemeinde Biederbach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Dorf (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Dorf (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Dorf (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Dorf (Jachenau), Ortsteil der Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Dorf (Künzing), Ortsteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Dorf (Oberstdorf), Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Dorf (Pfronten), Ortsteil der Stadt Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Dorf im Bohnental, Ortsteil der Gemeinde Schmelz, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Dorf (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Dorf (Vilshofen), Ortsteil der Gemeinde Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Dorf (Wittlich), Ortsteil der Stadt Wittlich, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Gemeindeteile in Österreich:
 Dorf (Gemeinde Allhartsberg), Ortsteil in der Marktgemeinde Allhartsberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Dorf (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil in der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Dorf (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil in der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Dorf (Gemeinde St. Oswald), Ortsteil von St. Oswald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Dorf (Gemeinde St. Pantaleon-Erla), Ortsteil von St. Pantaleon-Erla, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Dorf (Gemeinde Weistrach), Ortsteil in der Gemeinde Weistrach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Dorf (Gemeinde Zeillern), Ortsteil in der Marktgemeinde Zeillern, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Dorf an der Enns, Katastralgemeinde von Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Dorf-Au, Ortschaft von Rabenstein an der Pielach, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich

 Dorf (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft von Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft von Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Gurten), Ortschaft von Gurten, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Haag), Ortschaft von Haag am Hausruck, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Haibach), Ortschaft von Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Hartkirchen), Ortschaft von Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Hofkirchen), Ortschaft von Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft von Kirchberg ob der Donau, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Molln), Ortsteil von Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Neukirchen an der Enknach), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Neukirchen an der Vöckla), Ortschaft von Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Neukirchen bei Lambach), Ortschaft von Neukirchen bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Neustift), Ortschaft von Neustift im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Niederkappel), Ortschaft von Niederkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Oberschlierbach), Ort bei Oberschlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Peterskirchen), Ortschaft von Peterskirchen, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Regau), Ortschaft von Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Sankt Aegidi), Ortschaft von Sankt Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft von Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Scharnstein), Ortschaft von Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde St. Peter), Ortschaft von St. Peter am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Steinbach), Ortschaft von Steinbach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Steinhaus), Ort bei Steinhaus, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Suben), Ortschaft von Suben, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Traunkirchen), Ortsteil von Traunkirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Dorf (Gemeinde Zell), Ortschaft von Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich

 Dorf (Gemeinde Bramberg), Ortschaft von Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Dorf (Gemeinde Dienten), Hauptort von Dienten am Hochkönig, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Dorf (Gemeinde Pfarrwerfen), Ortschaft bei Dorfwerfen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Dorf (Gemeinde Zederhaus), Ortsteil von Zederhaus, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg

 Dorf (Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin), Ortsteil von Mitterberg-Sankt Martin, Bezirk Liezen, Steiermark
 Dorf (Gemeinde Neuberg), Ortschaft von Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

 Dorf (Gemeinde Längenfeld), Dorf in der Ortschaft Unterlängenfeld, Gemeinde Längenfeld, Bezirk Imst, Tirol
 Dorf (Gemeinde Scheffau), Katastralgemeinde von Scheffau am Wilden Kaiser, Bezirk Kufstein, Tirol

 Dorf (Gemeinde Hohenweiler), Ortsteil der Gemeinde Hohenweiler, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Ortsteile in der Schweiz:
 Dorf (Schänis), Streusiedlung in der Gemeinde Schänis, Kanton St. Gallen

Ortsteile in Italien:
 Dorf (Kaltern), Ortsteil in der Gemeinde Kaltern, Südtirol
 Dorf (Lüsen), Ortsteil in der Gemeinde Lüsen, Südtirol

Dorf ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Dorf (1908–1972), deutscher Politiker, Spanienkämpfer und Funktionär
 Richard C. Dorf (1933–2020), US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler, Hochschullehrer und Fachbuchautor
 Sheldon Dorf (1933–2009), amerikanischer Comic-Letterer und freischaffender Künstler

Siehe auch:
 Das Dorf
 Dorff (Begriffsklärung)
 Dörfer